Mazurkowo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Mazurkowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Masurhöfchen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Mazurkowo (Stare Czarnowo), Siedlung im Powiat Gryfiński